Tilton ist der Name folgender

Personen:

 Charlene Tilton (* 1958), US-amerikanische Schauspielerin
 Edith Elura Penrose (1914–1996), früher: Edith Elura Tilton, amerikanisch-britische Ökonomin
 Frederick W. Tilton (1821–1890), US-amerikanischer Geschäftsmann und Philanthrop
 George R. Tilton (1923–2010), US-amerikanischer Geochemiker
 James Tilton (1745–1822), US-amerikanischer Politiker
 Lois Tilton (* 1946), US-amerikanischer Schriftsteller
 Martha Tilton (1915–2006), US-amerikanische Swing-Sängerin
 Robert Tilton (* 1946), US-amerikanischer Moderator, Autor, Unternehmer und Pastor

Orte in den Vereinigten Staaten:

 Tilton (Arkansas)
 Tilton (Florida)
 Tilton (Georgia)
 Tilton (Illinois)
 Tilton (Iowa)
 Tilton (Kentucky)
 Tilton (Mississippi)
 Tilton (New Hampshire)

in Kanada:

 Tilton (Neufundland und Labrador)

im Vereinigten Königreich:

 Tilton on the Hill, Harborough, Leicestershire, England